Aardrijkskunde
 Bex, gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud

Familie
 Bex, Nederlands adellijk geslacht uit het Land van Valkenburg

Media
 Bex & Blanche, Vlaamse televisieserie

Personen met de achternaam Bex
 Emmanuel Bex, Frans jazzorganist
 Jos Bex, Belgisch ondernemer en politicus
 Stijn Bex, Belgisch politicus

Sport
 FC Bex, Zwitserse voetbalclub

Nederlandse of Vlaamse achternaam